Рышард Хенрик Чарнецки (; ) — польский политик и член Европейского парламента (MEP) от Польши. Является членом партии «Право и справедливость».

Родился в Лондоне в 1963 году, в 1981 году закончил лицей в Варшаве. В 1987 году закончил Вроцлавский университет. Участвовал в воссоздании Независимого союза студентов.

До 2008 года он был членом партии «Самооборона».

Он входит в состав комитета Европарламента по иностранным делам,  комитета по конституционным вопросам и является членом делегации по связям со странами Юго-Восточной Европы. Он также член «Группы по Южной Азии», «Южноазиатского форума мира» и «Форума за Белуджистан» в Европейском парламенте.
Возглавляет парламентский комитет по связям ЕС-Россия.

Женат на дочери первого космонавта Польши Мирослава Гермашевского Эмилии.

Примечания

Ссылки 
 вебстраница  
 блоґ 
 Данные на странице Европарламента  
 Данные на странице Сейма III созыва  
 Энциклопедия «Солидарности»  

Эсперантисты Польши
Кавалеры украинского ордена «За заслуги» 3 степени
Блогеры Польши
Википедия:Биографии современников
Родившиеся в 1963 году